Монік Адамчак і Сторм Сендерз були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Алісія Росольська і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Міхаела Бузернеску і Гетер Вотсон з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Відкритий чемпіонат Ноттінгема, жінки, парний розряд
2018